Хосе Прието: Прието, Хосе Мануэль (род. 1962) — кубинский писатель, эссеист, переводчик.
 Прието, Хосе Хоакин (1786—1854) — чилийский политик, президент Чили в 1831—1841.